Martins kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Martins (udde),

Brasilien 

 Martins (kommun), Rio Grande do Norte, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar